ISON má více významů:
 Mezinárodní vědecká optická síť – soustava observatoří, zkratka pro International Scientific Optical Network 
 C/2012 S1 – kometa objevená touto soustavou, přezdívaná ISON
 ISON Airbike – americké ultralehké letadlo